Голландська футбольна Ередивізі 2004—2005  — 49-ий чемпіонат Нідерландів з футболу. Чемпіоном став ПСВ.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Віллем II взяв участь у Кубку УЄФА 2005—2006 як фіналіст Кубка Нідерландів 2004—2005.

Позначення:

Результати

Плей-оф за право грати в Ередивізі 2005-06

Група A

Позначення:

Результати

Група B

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Ередивізі на soccerway 
 Ередивізі на rsssf  

2004 у футболі
2005 у футболі
Чемпіонат Нідерландів з футболу
2004 у нідерландському спорті
2005 у нідерландському спорті